Наири:

 Наири — племя (или группа племён), образовавшее государство Урарту.
 «Наири» — книжное издательство в Ереване, Армения.
 «Наири» — семейство советских компьютеров.
 Наири () — имя, используемое в Армении.
 «Наири» () — армянский футбольный клуб из города Ереван (в 1993—1999 годах — «Наирит»).
 «Наири» () — название стадиона «Алашкерт» в Ереване в 1960—2013 годах.
 «Наири» () — кинотеатр в Ереване.
 «Наири» — марка часов, производившася Ереванским заводом художественных часов.

См. также 
 Наирит (каучук)
 Наирит (завод)